peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Russie)
  d'assaut aérien (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)